Vladimir Ovtchinnikov (1911-1978), peintre soviétique
 Vladimir Ovtchinnikov (1958-), pianiste russe
 Vladimir Ovchinnikov (1970-), athlète russe spécialiste du lancer de javelot